Ordet stammer fra de græske ord geo- ("jorden")

Geo eller GEO kan henvise til flere artikler:

Litteratur 
 GEO (magasin) – et populærgeografisk magasin, der udgives på flere sprog.

Personer 
 Christian Geo Heltboe – en dansk komiker med kunsternavnet Geo

Virksomheder 
 GEO (virksomhed) – dansk rådgivende ingeniør-virksomhed
 Geo (bilmærke) − et amerikansk bilmærke, som eksisterede i årene 1988 til 1998